Zwischenlager steht für:

 Speicher, zur zeitlich befristeten Speicherung oder Aufbewahrung von Stoffen
 Zwischenlager (Kerntechnik), für abgebrannte Brennelemente und/oder radioaktive Abfälle

Siehe auch: 
 Niederlage
 Zwischenspeicher